Cabo Branco FM é uma emissora de rádio brasileira concessionada em Cabedelo, porém sediada em João Pessoa, respetivamente cidade e capital do estado da Paraíba. Opera no dial FM, na frequência 91,5 MHz. Pertence à Rede Paraíba de Comunicação, juntamente com sua coirmã CBN João Pessoa e a TV Cabo Branco.

História 
A concessão da emissora foi outorgada, em 1989, à família Gondim, que editava a famosa revista semanal "A Carta", e entrou no ar em 5 de fevereiro de 1993. Posteriomente foi comprada pela Rede Paraíba de Comunicação. Possui uma programação do gênero adulto contemporâneo, formado predominantemente por ouvintes das classes AB e escolaridade superior entre 21 e 45 anos. Essencialmente musical, o repertório da emissora é baseado em música pop nacional e internacional.

Programas 
 Acervo Cabo Branco
 Acorde 91
 Clássicos 91
 Coisa Fina
 Domingo Brasileirinho
 Expresso Brasil
 Jazzmasters
 Lá vem o Som
 Overnight
 Parada 91
 Primeira Audição
 Reserva 91
 Rock Brasil
 Samba do Bom
 Som Nascente
 Vice-Versa
 Vozes do Brasil

Ligações externas 
 

Rede Paraíba de Comunicação
Cabo Branco FM
Estações de rádio fundadas em 1993